Spaanse tortilla, een Spaanse omelet
 Mexicaanse tortilla, een Mexicaanse maïspannenkoek
 Tortillachips, een bepaald soort chips
 Tortilla (band), een Poolse blues-muziekgroep